Die Saison 2019 der Volleyball Nations League war die zweite Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 21. Mai 2019 und endete mit dem Finale am 7. Juli 2019. Die Vereinigten Staaten setzten sich im Endspiel gegen Brasilien durch und verteidigten damit ihren Titel erfolgreich. China erreichte den dritten Rang. Die deutsche Mannschaft belegte nach der Vorrunde den zehnten Rang.

Modus 
In der Vorrunde traten 16 Mannschaften fünf Wochen lang in Viererturnieren gegeneinander an. Jede Woche fanden jeweils vier Turniere parallel statt. Die Teilnehmer wurden so auf die Turniere verteilt, dass im Laufe der Vorrunde jeder gegen jeden spielte. Die Ergebnisse der insgesamt zwanzig Turniere wurden in einer Tabelle addiert. Die besten fünf Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben dem Gastgeber für die Finalrunde.

In der Finalrunde wurden die Teilnehmer in zwei Dreiergruppen aufgeteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe trafen im Halbfinale überkreuz aufeinander. Die Sieger der Halbfinalspiele erreichten das Endspiel.

Teilnehmer 

Das Teilnehmerfeld bestand aus zwölf gesetzten Kernmannschaften (core teams) und vier Herausforderern (challenger).

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Vierte Woche

Fünfte Woche

Gesamtwertung 

Stand: nach der fünften Woche

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 3. bis 7. Juli in Nanjing (Volksrepublik China) ausgetragen.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen beim DVV

Frauen 2019
Volleyball Nations League
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Nationalmannschaften